

Titres 

La Vérité (1645-1652), sculpture en marbre du Bernin ;
 La Vérité (1898-1902), tableau de Jean-Jacques Henner ;
 La Vérité (1929-), journal puis revue trotskiste française ;
 La Vérité française (1940), journal clandestin de la Résistance intérieure française
  ( ; Kalimat al haqq), film égyptien de Fatine Abdel Wahab sorti en 1953 ;
 La Vérité (1960), film d’Henri-Georges Clouzot ;
 La Vérité (1967), chanson de Guy Béart ;
 La Vérité (1976), album français de Marie Laforêt ;
 La Vérité (2011), film de Marc Bisaillon ;
 La Vérité (2015),  film documentaire-fiction de Julien Bourges ;
 La Vérité (2019),  film dramatique franco-japonais de Hirokazu Kore-eda ;
 La Vérité (1992), album musical de Niagara ;
 La Vérité, volume du manga Kenshin le vagabond ;
 La Vérité () (2000), roman de Terry Pratchett ;
 La Vérité (2011), pièce de théâtre de Florian Zeller.

Autres 

 La Vérité, cuirassé de classe Liberté de la Marine nationale française.